(die) Pulpe steht für:

 Fruchtfleisch bei Kaffee, Kakao und einigen anderen Pflanzen (siehe dort auch zur Wortgeschichte)
 Pulpe (Verarbeitungstechnik), verschiedene meist faserige und/oder breiige Substanzen (Überblicksartikel), unter anderem:
 Pappmaché, formbare Masse aus Papierfasern und einem Bindemittel
 Fruchtpulpe, breiig-stückige Masse aus den genießbaren Teilen von Früchten 
 Pülpe (Futtermittel), Nebenprodukt bei der Verarbeitung von Nahrungspflanzen

(der) Pulpe ist eine veraltete Bezeichnung für:
 Oktopusse

Siehe auch:
 Pulpa (Begriffsklärung)
 Pulp (Begriffsklärung)
 Pulper